Adlikon bei Andelfingen, officiellement Adlikon, commune suisse du canton de Zurich ;
 Adlikon bei Regensdorf, localité de la commune suisse de Regensdorf, dans le canton de Zurich.